Diese Liste führt die Sitzverteilung in den beiden Kammern des US-Kongresses im Anschluss an die jeweiligen Kongresswahlen auf.

Repräsentantenhaus 

Angegeben ist das Jahr, in dem die Wahl stattfand und die Sitze, die die jeweiligen Parteien erreichen konnten.

Siehe auch 

 Party Divisions

Senat 

Angegeben ist das Jahr, in dem die Wahl stattfand, und die daraus resultierende Sitzverteilung (nicht berücksichtigt sind Änderungen während der Legislaturperiode). Seit der Verabschiedung des 17. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten im Jahr 1913 werden alle US-Senatoren in ihren jeweiligen Bundesstaaten direkt vom Volk ihres Staates gewählt. Dabei stellt jeder Bundesstaat 2 Senatoren. Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten werden US-Senatoren auf sechs Jahre gewählt. Allerdings werden nie alle Senatsmitglieder gleichzeitig gewählt. Die Wahl folgt einem Schema, wonach alle zwei Jahre ein Drittel der Senatoren gleichzeitig mit der Wahl zum US-Repräsentantenhaus gewählt werden. Zu diesem Zweck ist der Senat in drei Klassen eingeteilt, die das Wahljahr der Senatoren bestimmen. Vor 1914 wurden Senatoren nach Artikel 1, Abschnitt 3 der Verfassung von der Legislative ihres Staates gewählt.

Anmerkungen 

Kongress der Vereinigten Staaten